Slovo Šumava není jednoznačné a má několik významů:

 Šumava – české pohoří
 chráněná krajinná oblast Šumava
 národní park Šumava

 chléb Šumava – běžný typ chleba oválného tvaru
 sídliště Šumava – sídliště v Českých Budějovicích
 náměstíčko Šumava
 sídliště Šumava (Jablonec nad Nisou) – sídliště v Jablonci nad Nisou
 Rádio Šumava
 Šumava (planetka) – planetka s číslem 2403
Šumava (loď) – restaurační loď v Praze, dříve zadokolesový vlečný motorový remorkér na Labi

Související články 
 Král Šumavy